Човјекова судбина може бити:

 Човјекова судбина (роман), роман Михаила Шолохова из периода 1956 — 1957.
 Човјекова судбина (филм), играни филм Сергеја Бондарчука из 1959.
 Човјекова судбина (опера), совјетска опера из 1959.